Васильєв Микола Миколайович:
 Васильєв Микола Миколайович ( 1958) — танцюрист і співак, продюсер, виконавець народних циганських пісень.
 Васильєв Микола Миколайович (1831—1903) — російський архітектор.
 Васильєв Микола Миколайович (1929—1985) — радянський біофізик, член-кореспондент АН СРСР.
 Васильєв Микола Миколайович — старший прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Васильєв Микола Миколайович (1910—1978) — комбайнер, Герой Соціалістичної Праці.
 Васильєв Микола Миколайович (1923—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Васильєв Микола Миколайович (1889—1946) — математик, професор, педагог.
 Васильєв Микола Миколайович (1923—1979) — радянський футболіст.